Avella kan avse:

 Avella (släkte) – ett släkte bland spindlarna
 Kia Avella – en bilmodell

Geografi

Italien 

 Avella – en stad i Kampanien, Provincia di Avellino,

USA 

 Avella, Pennsylvania, Washington County,